Carne fumada (ovvero carne affumicata in dialetto trentino) è il nome di due diversi salumi del Trentino:
Carne fumada di Siror, esclusivamente realizzata con carne di manzo
Carne fumada della Val di Cembra, realizzata con carne di manzo, suino, cavallo, asino, castrato, capra, cervo o capriolo